Michałówka puede hacer referencia a los siguientes pueblos de Polonia:

 Michałówka, condado de Biała Podlaska, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Michałówka, condado de Chełm, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Michałówka, condado de Janów Lubelski, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Michałówka, condado de Lubartów, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Michałówka, condado de Parczew, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Michałówka, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Michałówka, Voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Michałówka, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Michałówka, Voivodato de Subcarpacia (sureste de Polonia).
 Michałówka, Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Michałówka, condado de Kozienice en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).

Enlaces externos